

Domaine militaire 
 , un croiseur léger de classe Leander de la Royal Australian Navy ;
 , un destroyer de la classe Admiralty W modifiée de la Royal Navy.

Route 
  Route départementale 63 dans l'Essonne

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres